Biografies
 Bajazet (emperador), emperador otomà

Música
 Bajazet (Jommelli), òpera de Niccolò Jommelli
 Bajazet (Vivaldi), òpera d'Antonio Vivaldi